Název 2. liga v letech 1994/95 se může vztahovat na více soutěží:
 2. fotbalová liga 1994/95
 2. národní hokejová liga 1994/1995